Stopperich ist der Name folgender Personen:

 Günter Stopperich (* 1927), deutscher Tourismusmanager
 Hermann Stopperich (1895–1952), deutscher Politiker (SPD), MdB

Stopperich bezeichnet folgende Orte:
 Stopperich (Hausen (Wied)), Ortsteil von Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz